Diego Antonio Reyes Rosales (Mexikóváros, 1992. szeptember 19. –) a mexikói válogatott labdarúgója, aki kölcsönben szerepel a spanyol Leganés csapatánál. Tagja volt annak a csapatnak, amely Mexikó történetének 13. olimpiai aranyérmét szerezte.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban
A válogatottban először 2011 júliusában, 18 évesen lépett pályára egy Chile elleni Copa América-mérkőzésen. 2015-ben részt vett a CONCACAF-aranykupán, amelyet Mexikó meg is nyert. Bár eredetileg bekerült a 2018-as világbajnokság mexikói keretébe is, több mint öt héttel a kezdés előtt elszenvedett sérülése nem jött helyre, így szinte az utolsó pillanatban az a döntés született, hogy Reyes helyett végül Erick Gutiérrez utazik a vb-re.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai
América
Mexikói bajnok (1): 2013 Clausura

Mexikó
Olimpiai bajnok (1): London, 2012
CONCACAF-aranykupa (2): 2015, 2019

Jegyzetek

Források

Mexikói labdarúgók
Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
1992-ben született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Real Sociedad labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
Élő személyek
A La Liga labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói